Семи́кин (Семи́кина) — фамилия. Известные носители:

 Семикин, Виктор Васильевич — российский психолог, доктор психологических наук, профессор.
 Семикин, Геннадий Иванович (род. 1957) — российский валеолог, доктор медицинских наук, профессор.
 
 Семикин, Иосиф Данилович (1898—1971) — профессор, организатор кафедры газопечной теплотехники Днепропетровскиого металлургического института (1934).
 Семикин, Николай Васильевич — председатель Ульяновского облисполкома (1945—1947).
 Семикин, Павел Владимирович — профессор, зав. кафедрой строительного производства НГАХА.
 Семикин, С. Ф. — эсер, казак, делегат Первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, член ВЦИК.
 Семикин, Фёдор Авксентьевич — красноармеец 16-го конного артдивизиона 16-й артдивизии, награждённый орденом «Красное Знамя» (1922).

 Семикина, Елена (род. 1983) — канадская модель, победительница конкурса Мисс Вселенная Канады 2010.
 Семикина, Татьяна Георгиевна (род. 1973) — заслуженный мастер спорта Украины, бронзовый призёр Олимпиады 2004 (гребля на байдарках и каноэ).